Вершешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сендулень.
 Вершешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.